Почаевичи — название нескольких населённых пунктов:

 Почаевичи — село во Львовской области Украины.
 Почаевичи — агрогородок в Витебской области Белоруссии.